Linzertor bezeichnet

Bauwerke
 Linzertor (Bad Leonfelden)
 Linzertor (Freistadt)
 Linzertor (Passau)
 Linzertor (Salzburg)
 Linzer Tor (Schärding)

sonstiges
Linzertor (Schiff)